Cats aglow (1971), een muziekalbum van de Nederlandse band The Cats
 The Cats Aglow, voorheen The Cats Aglow Band, een tributeband van muziek van The Cats